Ю́лия Дми́триевна Чиче́рина (род. 7 августа 1978, Свердловск) — российская рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен. Заслуженная артистка Российской Федерации (2022).

Биография 
Родилась 7 августа 1978 года в Свердловске.

В детстве увлекалась рисованием и пением, играла на гитаре и барабанах в разных школьных группах. В 2002 году окончила Екатеринбургское училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала.

В декабре 1996 года присоединилась к группе активистов, которые решили создать полноценный рок-клуб. Так как денег было очень мало, всё делалось своими руками: «Чичерина была среди толпы сочувствующих, помогала, красила стены, убирала мусор. Все проходило очень весело, с шутками — прибаутками, выпивкой и другими атрибутами рок-н-ролльной жизни». Клуб, получивший название J-22, открылся в начале января 1997 года. Юлия Чичерина стала работать там диджеем. Вместе с другими музыкантами, работавшими в этом клубе, Максимом Митенковым (ударные) из группы «Голый пистолет», Александром Бурым (бас-гитара) из «Смысловых галлюцинаций» и Азатом Мухаметовым (гитара) из «Пропиллер», а также Александром «DrOff» Александровым она создала новую группу. Днём рождения группы считается 1 июня 1997 года, когда в клубе J-22 города Екатеринбурга состоялась первая репетиция. Клуб закрыли летом 1998 года, после чего группа отправилась на гастроли.

Затем коллектив принимал участие в нескольких музыкальных фестивалях в Западной Сибири. После того, как кассету с записями отправили музыкальному продюсеру «Нашего радио» Михаилу Козыреву, группу пригласили на фестиваль мультиформатной отечественной музыки «Нашествие». Заключив контракт с REAL Records, осенью 1999 года группа переезжает в Москву. На «Нашем радио» стала звучать песня «40 000 км».

25 июля 2000 года вышел первый альбом группы «Сны», спродюсированный лидером группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и принёсший Юлии Чичериной всероссийскую известность. На композиции «Ту-лу-ла», «Жара» и «Уходя-уходи» известным тогда клипмейкером и начинающим кинорежиссёром Тимуром Бекмамбетовым были сняты видеоклипы. Следом за изданием альбома Юлия Чичерина снялась в историческом боевике Тимура Бекмамбетова «Гладиатрикс». Для фильма группа 20-21 сентября 2000 года записала песню «Дорога». Для записи этой композиции был приглашен большой струнный оркестр под управлением Константина Кримеца. Композиция должна была быть использована в титрах как саундтрек. Однако по ряду причин песня была заменена. Песня была выпущена 15 мая 2001 года отдельным синглом вместе с 11 ремиксами и видеоклипом.

В 2001 году был выпущен второй альбом группы «Течение». В том же году Чичерина становится лицом «Пепси» и снимается в рекламных роликах этого напитка, а также принимает гостевое участие в создании одной из композиций альбома группы «Би-2» «Мяу кисс ми», записав в дуэте с группой песню «Мой рок-н-ролл». 15 ноября 2002 года песня стала лауреатом премии «Золотой граммофон», а 5 июня 2003 года — лауреатом I ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая песня».

В 2004 году выходит третий студийный альбом под названием Off/On, имеющий более мрачное и тяжёлое звучание. Тогда же группу покидают Александр Бурый и Максим Митенков.

После этого в жизни группы на несколько лет наступило некоторое затишье, за время которого Чичерина успела освоить режиссуру и видеосъёмку. Свой четвёртый альбом «Музыкальный фильм» 2006 года выпуска она полностью визуализировала, сняв клипы на каждую песню. Обозреватель журнала Rolling Stone Борис Барабанов поставил альбому 3 звезды из 5 и отметил, что новые песни «унаследовали от предыдущих работ лучшие черты», а сам альбом в целом — «далеко не самое позорное, что спето у нас девушками под гитары».

На этом эксперименты не закончились: уже в следующем году в свет вышел диск «Человек-птица». Эту работу критики назвали одним из самых концептуальных музыкальных произведений за последние годы.

В 2010 году песня «Ту-лу-ла» вошла в саундтрек фильма Хулио Медема «Комната в Риме». К этому моменту состав группы обновился, коллектив выпустил несколько синглов, принял участие в проекте «Нашего радио» «Соль», записал трибьют для Аллы Пугачёвой и презентовал видеоклип на песню «Над Уралом». Этот трек был написан в соавторстве с группой «Смысловые галлюцинации» по мотивам автомобильной аварии, в которую Чичерина попала 9 марта 2010 года по дороге на гастроли в город Шадринск. В конце этого же года Чичерина выступила на сцене с группой «Би-2», приняв участие в нескольких концертах этой группы с симфоническим оркестром МВД России.

В 2010 году Юлия выступила в Московском государственном театре эстрады и посетила Аргентину, где приняла участие в съёмках экстремальной телепрограммы «Первого канала» «Жестокие игры». В 2011 году вернулась к сотрудничеству с группой «Смысловые галлюцинации», записав с ней свой новый сингл «Опасно». Продюсером диска стал Сергей Бобунец, а барабанщик Максим Митенков (который когда-то уже писал песни для группы «Чичерина», будучи в её составе) выступил соавтором одной композиции. На два трека из этого сингла — «Осколки» и «Опасно» — Чичерина самостоятельно сняла клипы. В этот же диск музыканты включили песню «Главная тема», которая прозвучала в фильме «Выкрутасы». В 2012 году Чичерина и Сергей Бобунец записали совместный трек «Нет, да».

По мотивам своего автомобильного путешествия в Тибет, которое состоялось осенью 2011 года, певица со своей группой создала концептуальную видео-музыкальную работу «Сказка о странствии и поиске счастья».

Общественная позиция 
2 января 2015 года дала бесплатный новогодний концерт во Дворце культуры имени Ленина в Луганске, где исполнила как свои старые песни, так и совсем новые из её последнего альбома «Сказка о странствии, поиске счастья и спасении мира». Концерт прошёл в рамках благотворительной акции, организованной российским международным мотоклубом «Ночные волки». После выступления Чичерина была объявлена в розыск Службой безопасности Украины. Певице грозит пятилетний тюремный срок «за посягательство на целостность государства». На своём интернет-ресурсе 4 января 2015 года певица опубликовала свой «ответ СБУ»:
… С глубоким состраданием я отношусь к народу, временная власть которого объявляет в розыск за «пару песен» для своих же детей и закрывает глаза на свои кровавые ошибки против своего же народа, желаю вам быть более самокритичными и менее эмоциональными, ведь в ваших руках миллионы людей. Мир всем.

8 марта 2015 года снова посетила Луганск, где дала праздничный благотворительный концерт и подарила ветеринарные медикаменты для Луганского зоопарка. Ещё один визит и концерт в ЛНР она дала в сентябре по случаю 220-летия Луганска. В ноябре Чичерина и «Ночные волки» открыли в Луганске памятник «копейке» ГАИ. В том же году получила медаль ЛНР «За заслуги перед Республикой» 2 степени «за активную жизненную позицию, сопереживание судьбе ЛНР, высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства». Также была награждена медалью МВД ЛНР «За содействие органам внутренних дел».

В канун 2016 года дала концерт для российских военнослужащих на военной базе «Хмеймим» в Сирии. В сентябре 2016 у Чичериной вышел новый сингл и клип «На передовой».

В мае 2017 года получила гражданство ЛНР и прописку в Луганске. В 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина и призвала поддержать его на президентских выборах.

ФИФА запретила певице выступать на фестивале болельщиков на чемпионате по футболу в России. Одна из предполагаемых причин запрета — репертуар песен на военную тематику. В ответ Чичерина назвала ФИФА «футболобандеровцами».

22 октября 2020 года получила также гражданство ДНР, чуть ранее была награждена крестом «За службу на Донбассе» Управлением Народной милиции ДНР. Награждена также «Орденом дружбы» ДНР.

В Карабахском конфликте 2020 года поддержала армянскую сторону.

Состояла в движении «За правду», возглавляемом Захаром Прилепиным, но накануне его объединения с партией «Справедливая Россия» вышла из состава движения.

23 сентября 2022 года выступила на концерте «Своих не бросаем», организованном ОНФ и посвящённом "референдумам" о присоединении к России оккупированных территорий Украины.

20 октября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина Юлии Чичериной было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Санкции 
С 6 октября 2022 года за поддержку вторжения России на Украину находится под санкциями всех стран Европейского союза за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности Украины. Евросоюз отмечает что Чичерина, используя свою известность, публично угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины, очерняя символы украинской государственности и публично демонстрируя свою поддержку российской аннексии Украины на оккупированной Россией территории.

12 октября 2022 года Швейцария ввела санкции в отношении Чичериной. С 19 октября 2022 года в санкционных списках Украины.

Личная жизнь 
У Юлии Чичериной есть старшая сестра Дина.

В 1999 году у Чичериной родилась дочь Майя, отец которой — Александр Бурый, бас-гитарист и саунд-продюсер первого состава группы «Чичерина», бывший бас-гитарист российской рок-группы «Смысловые галлюцинации».

В настоящее время певица замужем за архитектором Сухрабом Раджабовым. Пара живёт в подмосковной деревне Княгинино, в трёхэтажном доме-кубе с многочисленными треугольными окнами, построенном по проекту Сухраба.

Чичерина любит путешествовать. Вместе со своим мужем она побывала в Монголии, США, ряде стран Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. А в рамках благотворительного автопробега «СПИД-СТОП» певица изъездила всю Россию. Осенью 2011 года совершила автомобильное путешествие в Тибет.

Чичерина держит многочисленных домашних животных. Занимается пчеловодством.

Творчество

Дискография

Студийные альбомы 
 2000 — «Сны»
 2001 — «Течение»
 2004 — «Off/On»
 2006 — «Музыкальный фильм»
 2007 — «Человек-птица»
 2015 — «Сказка о странствии и поиске счастья»
 2017 — «#Войнаимир»
 2020 — «Песни военных лет»

Синглы 
 2000 — «Ту-лу-ла»
 2001 — «Дорога»
 2009 — «Шила платье»
 2009 — Christmas
 2011 — «Опасно»
 2016 — «На передовой»
 2017 — «Моя Спарта»
 2017 — «Рвать»
 2019 — «Добровольческая»
 2022 — «Красная армия всех сильней»
 2022 — «Русский лес»
 2022 — «Донбасс»

Видеоклипы 
 Жара
 Прохожий
 Опасно
 Ясно
 Пожарные
 Уходя уходи
 Сама
 Была
 Ту-лу-ла
 На запах
 Блюдца
 Максимум ты (feat. TUMSA)
 Падает снег (feat. Би-2)
 Осколки
 Песня горной ведьмы
 Четыре реки (feat. Настя Полева)
 Нет, Да (feat. Сергей Бобунец)
 Конец света
 Ветер перемен
 Песня пути
 Тибет
 Добровольческая
 В космос
 Бука (feat. Smut&Smith)
 Фонтан счастья
 Рынок-лабиринт
 Пожалуйста
 Коллаж на злобу дня (?)
 Была (feat. Smut&Smith)
 Его оплот
 Воздушная гавань
 На передовой
 Рвать
 Мой Сталинград
 Моя Спарта
 Пересвет
 Дискотека
 Пожалуйста
 Партизанская
 Ненависть
 Новый мир
 Бог устал без хороших людей
 Армата (feat. Аким Апачев)
 Ярополк
 Урожай (feat. Аким Апачев)
 Душевное равновесие (feat. Сергей Головня)
 Песня
 Песня про любовь
 Русские витязи
 Красная армия всех сильней

Другие песни

КИНОпробы 
 2000 — Прохожий
 2000 — Когда твоя девушка больна

Мяу кисс ми 
 2003 — Мой рок-н-ролл (с Би-2)

Не вошедшие в официальные альбомы 
 2000 — В лунном сиянии
 2000 — Ветер перемен

Концертные альбомы 
 2002 — «Точки»

Фильмография

Роли в кино 
 2001 — Гладиатрикс — Дейдра, рабыня-гладиаторша
 2002 — Ледниковый период — Анюта, певица
 2004 — Слова и музыка — Вика, певица

Вокал в кино 
 2000 — Брат 2 — «Ту-лу-ла»
 2002 — Подозрение — «Сны»
 2002 — Азазель — «В лунном сиянии»
 2002 — Ледниковый период — «Пока»
 2002 — Убойная сила (4 сезон, фильм «Последний причал») — «На грани»
 2002 — Спартак и Калашников — «Ту-лу-ла», «Море», «Блюдца»
 2002 — Займёмся любовью — «Радиоволна», «Сломала себя»
 2004 — Строптивая мишень — «Сама»
 2007 — Беглянки — «Пою»
 2010 — Комната в Риме — «Ту-лу-ла»
 2010 — О чём говорят мужчины — «Падает снег» в дуэте с группой «Би-2»
 2011 — Выкрутасы — «Главная тема»
 2012 — Краткий курс счастливой жизни — «Врачи»
 2012 — Деффчонки — «Подружки»
 2014 — Майские ленты — «Поезда»
 2016 — Одноклассницы — «Ту-лу-ла»

Видеоигры 
 2003 — Project Gotham Racing 2 — «Ту-лу-ла», «Жара»

Награды 
Премии
 2000 — лауреат премии «Золотой граммофон» — за песню «Жара»
 2002 — лауреат премии «Золотой граммофон» в дуэте с группой «Би-2» — за песню «Мой рок-н-ролл»
 2003 — лауреат премии Муз-ТВ в дуэте с группой «Би-2» в номинации «Лучшая песня» — за песню «Мой рок-н-ролл»

Звания
 19 октября 2022 — Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ордена
 2020 — орден Дружбы ДНР
 2020 — орден Дружбы Республика Южная Осетия

Медали и знаки
 2015 — медаль ЛНР «За заслуги» II степени — «за активную жизненную позицию, сопереживание судьбе ЛНР, высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства».
 2015 — медаль «За содействие органам внутренних дел» МВД ЛНР
 2015 — юбилейная медаль «70 лет победы» ЛНР
 2015 — юбилейная медаль «70 лет победы» МВД ЛНР
 2016 — медаль «Участнику военной операции в Сирии» МО РФ
 2017 — медаль Князя Владимира «За защиту Новороссии»
 2017 — Георгиевский Крест Черноморского Казачьего Войска Абхазии является высшей наградой Войска
 2017 — нагрудный знак «За содействие МВД» МВД ЛНР
 2017 — юбилейный знак «Органам государственной безопасности 100 лет»
 2017 — юбилейный знак «95 лет Академии Федеральной службы безопасности РФ»
 2018 — почётный знак «Легион» «За боевое содружество» МЧС ДНР
 2018 — знак отличия «Спарта» I степени
 2018 — памятная медаль «100 лет Красной армии» ЦК КПРФ
 2018 — памятная медаль « 100 лет Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды 7 военной базе»
 2018 — медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи» Российский союз ветеранов Афганистана
 2019 — нагрудный знак «За милосердие» Министерство Здравоохранения ЛНР
 2019 — медаль «5 лет прокуратуре ЛНР»
 2019 — медаль «За верность десантному братству» объединение инвалидов и ветеранов локальных конфликтов
 2019 — нагрудный знак II степени «Честь Мужество Отвага» подразделение «Пятнашка»
 2019 — медаль «Русская Земля» ООД Россия Православная
 2019 — золотая медаль «Петра Великого» СПб Морское собрание
 2019 — памятная медаль «60 лет РВСН» МГОВ РВСН
 2020 — нагрудный знак «Отличник погранслужбы» II степени ПС КГБ РЮО
 2020 — нагрудный знак «За службу на Донбассе» ДНР

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Елена Полякова. Чичерина: «Феминизм — это прошлый век». // music.com.ua (19 июня 2010 года)
 Интервью Юлии Чичериной радиопрограмме о путешествиях «На чемоданах». Радиостанция «Русская служба новостей» // rusnovosti.ru
 Катя Ермолаева. Интервью с Юлей Чичериной: «Счастье — в самых высоких горах». // insidernews.ru (9 апреля 2012 года)
 Секс необязателен. Юлия Чичерина. // f5.ru
 Никита Ломаев. Юлия Чичерина: «Мы живём в самое клёвое время на Земле»   // weburg.ru (12 марта 2010 года)
 Анна Муратова (юный корреспондент). Интервью Юлии Чичериной: «Летать, как птица!..» Информационное агентство «В нашем дворе» // vnashemdvore.ru (7 июля 2010 года)

Певцы и певицы России
Рок-музыканты России
Музыканты Екатеринбурга
Рок-вокалистки
Рок-вокалисты России
Участники вторжения России на Украину
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине